Субханкул Арипович Арипов (; 26 октября 1930 — 3 июня 2003 — Государственный и общественный деятель, узбекский и советский учёный, Заслуженный врач УзССР (1966), Заслуженный деятель науки УзССР(1980). Профессор (1982).

Биография 
Родился 26 октября 1930 года в городе Коканде, УзССР,СССР.

С 1947 по 1949 год учился в медицинском училище Коканда, окончил с отличием. В 1950 году поступил в Самаркандский государственный медицинский институт, в 1953 году приказом Министра обороны СССР зачислен курсантом на Военно-медицинский факультет (Саратовский военно-медицинский институт) Саратовского Государственного медицинского института), окончил его с отличием (1956).

С 1956 по 1958 год служил военным врачом в 23-м Гвардейском полку, командир полка — Герой Советского Союза, полковник Виленскис, (Виленский Вольф)Вольфас Лейбович.

В 1958 году в связи с сокращением Вооружённых сил СССР демобилизован как член семьи погибших во время войны (погибли два родных брата).
 1958—1963 ординатор, аспирант, ассистент, заведующий отделением кафедры внутренних болезней СамГосМИ.
 1963— 1965 Главный врач Самаркандской областной инфекционной больницы.
 1965— 1970 Заведующий областным управлением здравоохранения Самаркандского Облисполкома.
 1970— 1972 Заместитель председателя Самаркандского Облисполкома.
 1972— 1979 Начальник 4-го Главного Управления — Заместитель министра здравоохранения УзССР.
 1979— 1981 Министр здравоохранения УзССР.
 1981— 1986 Ректор Самаркандского медицинского института.
 1986— 1993 годы — Заведующий кафедрой СамГосМИ, Председатель Правления областного общества «Знание» Самаркандской области.

С 2000 по 2003 год — Главный редактор газеты «Здравоохранение Узбекистана»

Супруга — Тамара Уразовна Арипова (1932—2004), Доктор медицинских наук, Профессор, Заслуженный работник здравоохранения Узбекистана.

Общественно-политическая деятельность 
Неоднократно избирался депутатом Самаркандского областного Совета, Самаркандского городского Совета, Ташкентского городского Совета.

Депутат Верховного Совета УзССР IX (1975—1980) — X (1980—1985) созывов.

Избирался членом ЦК КП УзССР, Самаркандского обкома, Ташкентского горкома КП УзССР.

Избирался: членом Исполкома Всесоюзного общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, членом Правления общества историков медицины СССР, членом Республиканского общества Красного Полумесяца УзССР, Главным Редактором и членом редакционного Совета «Медицинского журнала Узбекистана».

Глава делегации СССР на 1-м съезде врачей Афганистана (1980).

Труды 
Автор более 200 научных публикаций, из них 14 монографий и учебных пособий, в том числе монография «Сельское здравоохранение Узбекистана»-архивирована в Библиотеке Конгресса США; Абу Али Ибн Сина: его медицинские и некоторые философские воззрения-архивирована в Европейской библиотеке.

Награды 
Награждён 2 орденами Трудового Красного Знамени, 2 орденами «Знак Почёта», медалями, грамотами ЦК КП Узбекистана, Совета Министров и Верховного Совета УзССР.
Отличник здравоохранения СССР, отличник народного просвещения УзССР.

Источники 
 Газета Министерства здравоохранения Республики Узбекистан"Здравоохранение Узбекистана" № 23(331) июнь 2003 г."Жизнь, отданная народу"
 Виленский Вульф Лейбович, книга «Повороты судьбы» издательство"Кахоль-Лаван" 1986 год, Иерусалим,Израиль.
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 г. https://web.archive.org/web/20160806104748/http://knowbysight.info/1_UZBEK/13459.asp
 http://id.loc.gov/authorities/names/no89001472.html
 https://centrasia.org/person2.php?st=1263137007
 https://web.archive.org/web/20161220185021/http://uzssgzt.uz/cgi-bin/main.cgi?lan=u&raz=7&god=2016&mes=12&id=1289
 http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/3000148172894?subject=~Avicenna&provider-id=P01242
 https://web.archive.org/web/20170508103439/http://pv.uz/society/29109

Примечания 

Заслуженные врачи Узбекской ССР
Заслуженные деятели науки Узбекской ССР
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Члены ЦК КП Узбекистана
Члены Самаркандского обкома КП Узбекистана
Депутаты Самаркандского областного совета
Депутаты Самаркандского городского совета
Депутаты Ташкентского городского совета
Члены Ташкентского горкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Отличники народного просвещения Узбекской ССР